Државна химна Јемена носи назив „Уједињена република” (). Текст је саставио Абдулах Абд ел Вехаб Нуман, мелодију је компоновао Ејуб Тариш, а она је прихваћена 1990. године. Првобитно је била химна Народне Демократске Републике Јемена (Јужног Јемена), али је постала државна химна када су се обе стране ујединиле 1990. године. Првобитан назив током периода Јужног Јемена је Државна химна Демократске Републике Јемена (ар: النشيد الوطني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, 'аn-Nashīd Al-Waṭani 'al-Gumhūrīyyat 'al-yaman 'ad-Dimuqrāṭiyya).

Текст

Референце 

Јемен
Јемен